Dolores Mächler-Rupp (1973-), une coureuse cycliste suisse spécialiste de VTT cross-country marathon ;
 Reto Mächler (2001-), un skieur alpin suisse spécialisé dans les disciplines techniques.